Charles Louis Auguste Fouquet de Belle-Isle (1684-1761) –  generale e diplomatico francese
 Louis Charles Armand Fouquet de Belle-Isle (1693-1747) – generale francese